Sivanasua (Сиванасуа — „ракун са Сивалик Брда”) је изумрли род мачколиких звијери из изумрле породице Lophocyonidae, који је у периоду од раног до средњег Миоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 Сивалик брда (планинског ланца Хималаји који се простире између ријека Инд и Брамапутра, на подручју Индије и Непала),
 индиског бога Шиве,
 и рода јужноамерички ракуна Nasua.

Систематика

Историја класификације 
1916. године њемачки зоолог и палеонтолог Макс Шлосер је први научно описао остатке изумрле врсте Aeluravus viverroides као представника рода Aeluravus. Касније британски геолог и палеонтолог Гај Ерлок Пилгрим је 1932. године врсту Aeluravus viverroides преименовао у Sivanasua viverroides и уврстио у род Sivanasua, заједно са двије врсте азијске врсте (Sivanasua himalayensis и Sivanasua palaeindicus) које је он пронашао на подручју данашњег Пакистана и Индије. Ове три врсте су биле препознате као представници породице Ailuridae. Касније је утврђено да врсте S. himalayensis и S. palaeindicus нису представници реда звијери и да се ради о двије врсте изумрли примата из два сродна рода. Што се тиче врсте S. viverroides, она је заједно са касније откривеним врстама S. antiqua и S. moravica, и са родовима Lophocyon, Euboictis обједињена у потпородицу Lophocyoninae, унутар породице вивериди. Након истраживања из 2019. године, родови Lophocyon, Euboictis и Sivanasua су заједно са родом Izmirictis препознати као засебна породица звијери Lophocyonidae, која је у блиском сродству са породицом хијене.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Sivanasua.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Lophocyonidae

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Le genre Sivanasua (Lophocyoninae, Hyaenodontidae, Creodonta, Mammalia)

Lophocyonidae
Изумрли сисари Европе